Grand-Camp puede referirse a: 

 Grand-Camp, comuna francesa situada en Eure.
 Grand-Camp, comuna francesa situada en Sena Marítimo.